Hauss oder Hauß ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Hauss (1806–1857), deutscher Verwaltungsjurist
 Alberto Ingo Hauss, auch Bela Wycombe (* 1954), deutscher Komponist und Produzent
 Andreas Hauß, deutscher Historiker und Germanist
 Carl Hauß (1855–1942), deutscher Verwaltungsjurist und Präsident des Reichspatentamtes
 Carl Hauss (1892–1982), deutscher Opernsänger
 David Hauss (* 1984), französischer Triathlet

 Fritz Hauß (1908–2003), deutscher Jurist
 Karl Hauss (1871–1925), deutscher Politiker (Zentrum)
 Ludwig Hauß (1871–1941), deutscher Oberstleutnant
 Melanie Hauss (* 1982), Schweizer Triathletin
 Philipp Hauß (* 1980), deutscher Schauspieler und Theaterregisseur
 René Hauss (1927–2010), französischer Fußballspieler und -trainer
 René Hauss (Politiker), germanisiert Renatus Hauss, NSDAP-Kreisleiter in Hagenau (1940–1944)
 Werner Hauss (1907–1996), deutscher Mediziner

Siehe auch:
 Haus (Begriffsklärung)